

Nom commun 
 Court (adjectif) en allemand ;

Patronyme  
 Blasius Kurz (1894-1973), ecclésiastique allemand ;
 Emilie Kurz (1874-vers 1934), actrice autrichienne ;  
 Rob Kurz (1985- ), basketteur américain ;  
 Robert Kurz (1943-2012), théoricien allemand ;
 Rudolf Friedrich Kurz, peintre suisse ;  
 Sebastian Kurz (1986-), homme politique autrichien ;  
 Toni Kurz (1913-1936), alpiniste allemand ;  
 Vilém Kurz (1872-1945), pianiste et pédagogue tchèque ;  
 Wilhelm Sulpiz Kurz (1834-1878), botaniste allemand.

Sommets 
 

Patronyme austro-bavarois
Patronyme tchèque